Барио Аљенде има више значења:

 Барио Аљенде (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Аљенде (Санта Инес дел Монте), насеље у савезној држави Оахака у Мексику